La cité de Tyr au Liban actuel (antique Phénicie a fait l’objet de plusieurs sièges au cours de son histoire :

 Un siège par Alexandre le Grand en 332 av. J.-C. lors de sa campagne contre l’empire perse achéménide. La ville tombe après 8 mois de siège.
 Un siège par les croisés en 1124.
 Un siège par Saladin en 1187. La ville est alors défendue avec succès par Conrad de Montferrat.